Christopher Nevinson (1889-1946), peintre britannique ;
 Henry Nevinson (1856-1941), correspondant de guerre et journaliste d'investigation britannique ;
 Margaret Nevinson (1858-1932), femme de lettres, militante féministe et pacifiste britannique d'origine galloise ;
 Nancy Nevinson (1918-2012), actrice britannique.